Ered Nimrais, Nederlands: De Witte Bergen, een fictieve bergketen in J.R.R. Tolkiens Midden-aarde
 Witte Bergen (natuurgebied), een natuurgebied van het Goois Natuurreservaat bij Laren